Mokrzycki ist der Familienname folgender Personen:

 Mieczysław Mokrzycki (* 1961), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Lemberg
 Rafał Mokrzycki (* 1991), polnischer Pianist